O Manurewa Association Football Club é um clube semi-profissional de futebol fundado em 1929. Tem sua sede em Manurewa, Auckland, Nova Zelândia. A equipe compete na Northern Premier League (Nova Zelândia).

Ligações externas 
 Sítio oficial 

Clubes de futebol da Nova Zelândia
Clubes de futebol fundados em 1929